

Ссылки 
 Минимальный набор продуктов питания по России

Экономика России